Монтебело има више значења:
 Монтебело (Калифорнија), је град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Монтебело (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Монтебело (Алесандрија)
 Монтебело (Белуно)
 Монтебело (Кунео)
 Монтебело (Фиренца)
 Montebello della Battaglia
 Монтебело (Пезаро и Урбино)
 Монтебело (Римини)
 Монтебело (Витербо)